Slovo Agra může znamenat:
 Ágra – město v Indii
 Agra (přehradní nádrž) – přehradní nádrž v Řecku
 agra (jednotka) – stará jednotka hmotnosti používaná v Uzbekistánu

Externí odkazy